Pianista může být:

 hráč na klavír
 Pianista (kniha) – autobiografická kniha Wladyslawa Szpilmana z roku 1946 vydaná pod původním názvem Smrt města
 Pianista (film) – film Romana Polanskeho z roku 2002 o polském židovském pianistovi Wladyslawu Szpilmanovi natočeném na motivy stejnojmenné knihy

Související články 

 Pianistka (film) – francouzsko-rakouský film z roku 2001 režiséra Michaela Hanekeho
 Piano (film) – novozélandsko-francouzský film z roku 1993 režisérky Janae Campionové

Externí odkazy